La prova de 10 metres plataforma femení es va disputar el 24 i el 25 de juliol de 2013 a la Piscina Municipal de Montjuïc de Barcelona. La preliminar i la semifinal es va celebrar el dia 24, i la final el dia 25.

Resultats 
Blau: Classificats per la semifinal

Verd: Classificats per la final

Referències 

Campionat del Món de natació de 2013